Top Volley Liga kan avse:
Top Volley Liga (damer) - den högsta serien i volleyboll för damer i Albanien
Top Volley Liga (herrar) - den högsta serien i volleyboll för herrar i Albanien